She eller SHE kan syfta på:

 S.H.E – en taiwanesisk tjejgrupp
 She (folk) – ett av Kinas officiellt erkända minoritetsfolk;
 She (språk) – ett språk som traditionellt talades av she-folket
 She (namn) – ett kinesiskt efternamn
 She-Hulk – en superhjälte i Marvel, lanserad 1980
 She-Ra – en fiktiv rollfigur och hjältinnan i TV-serien She-Ra: Princess of Power
 She (album) – ett album av musikern Dalbello
 Svensk handbollselit – högsta handbollsserien i Sverige för damer
 Sala-Heby Energi

Geografi 
 She, Handan – ett härad i Hebei-provinsen i Kina
 She, Huangshan – ett härad i Anhui-provinsen i Kina
 She (ort i Indien) – i unionsterritoriet Ladakh

Se även 
 She Xian